Lukáš Kašpar (né le  à Most en Tchécoslovaquie, aujourd'hui ville de République tchèque) est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier.

Biographie

Carrière en club 
Formé au HC Chemopetrol Litvínov, il est choisi au cours du repêchage d'entrée dans la LNH 2004 dans la Ligue nationale de hockey par les Sharks de San José en première ronde, en vingt-deuxième position. Sélectionné au cours du repêchage européen 2004 de la Ligue canadienne de hockey par les 67's d'Ottawa en , il part dans la Ligue de hockey de l'Ontario. Il passe professionnel en 2005 avec les Barons de Cleveland dans la Ligue américaine de hockey. En 2007-2008, il joue ses premiers matchs dans la Ligue nationale de hockey avec les Sharks. Il remporte la Coupe continentale 2013 avec le Donbass Donetsk.

Carrière internationale 
Il représente la République tchèque au niveau international.

Trophées et honneurs personnels 
KHL
 2011 : participe avec l'équipe Est au troisième Match des étoiles.

Statistiques 
 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2002-2003 || HC Chemopetrol Litvínov || Extraliga tch. ||9 ||1 ||1 ||2 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 || HC Chemopetrol Litvínov || Extraliga tch. ||37 ||4 ||2 ||6 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 || 67's d'Ottawa || LHO ||59 ||21 ||30 ||51 ||45 ||21 ||6 ||14 ||20 ||8 
|-
|2005-2006 || Barons de Cleveland ||LAH ||76 ||14 ||22 ||36 ||88 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Sharks de Worcester || LAH ||78 ||12 ||28 ||40 ||64 ||6 ||0 ||2 ||2 ||6 
|-
|2007-2008 || Sharks de Worcester || LAH ||73 ||17 ||24 ||41 ||44 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||Sharks de San José || LNH ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Sharks de San José || LNH ||13 ||2 ||2 ||4 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Sharks de Worcester || LAH ||65 ||17 ||27 ||44 ||40 ||12 ||2 ||2 ||4 ||0
|-
|2009-2010 || Phantoms de l'Adirondack || LAH ||8 || 1||2 ||3 ||4 || || || || ||
|-
|2009-2010 || Kärpät Oulu || Liiga || 39|| 14|| 17|| 31|| 20|| 10|| 1|| 4|| 5|| 10
|-
|2010-2011 || Barys Astana || KHL || 51|| 23|| 18|| 41|| 41|| 4|| 1|| 0|| 1|| 10
|-
| 2011-2012|| Barys Astana|| KHL|| 52|| 13|| 18|| 31|| 44|| 7|| 3|| 1|| 4|| 0
|-
| 2012-2013|| Donbass Donetsk|| KHL|| 32|| 8|| 14|| 22|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Donbass Donetsk || KHL || 49|| 16|| 20|| 36|| 26|| 13|| 1|| 3|| 4|| 4
|-
|2014-2015 || Iougra Khanty-Mansiïsk || KHL ||51 ||16 ||16 ||32 ||64 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2014-2015 || Kärpät Oulu || Liiga || 12|| 4|| 1||5 || 0||14 || 2|| 1||3 || 8
|-
| 2015-2016|| HC Slovan Bratislava || KHL ||58 ||16 ||31 ||47 ||39 ||4 ||0 ||2 ||2 ||2
|-
| 2016-2017|| Dinamo Moscou || KHL ||27 ||7 ||9 ||16 ||10 ||8 ||0 ||2 ||2 ||27
|-
| 2016-2017|| Dinamo Balachikha || VHL ||1 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018|| HC Slovan Bratislava || KHL || 46 	||4 || 17 || 21 || 54 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019|| HC Kometa Brno || Extraliga tch.||22 ||6 ||7 ||13 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2018-2019|| HC Litvínov || Extraliga tch. ||29 ||9 ||11 ||20 ||12 ||3 ||0 ||2 ||2 ||0
|-
| 2019-2020|| HC Litvínov || Extraliga tch. ||34 ||8 ||9 ||17 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2019-2020|| BK Mladá Boleslav || Extraliga tch. ||9 ||4 ||5 ||9 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Hormadi Anglet|| Ligue Magnus || 7 || 2 || 10 || 12 || 12 || - || - || - || - || - 

| 16 ||2 ||2 ||4 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-

| 288 || 80 || 118 || 198 || 214 || 28 || 5 || 6 || 11 || 16

Notes et références

Liens externes 

Joueur international tchèque de hockey sur glace
Choix de repêchage des Sharks de San José
Joueur des Sharks de San José
Joueur des Barons de Cleveland
Joueur des Sharks de Worcester
Joueur des Phantoms de l'Adirondack
Joueur du Kärpät Oulu
Joueur du Barys Astana
Champion du monde de hockey sur glace
Joueur du Donbass Donetsk
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Iougra Khanty-Mansiïsk
Joueur des 67 d'Ottawa
Joueur du HC Slovan Bratislava
Joueur du HC Brno
Joueur du HC Litvínov
Joueur du BK Mladá Boleslav
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur du Dinamo Balachikha
Naissance en septembre 1985
Naissance à Most
Naissance en Tchécoslovaquie
Joueur de l'Anglet hormadi Pays basque